Re matto () — второй мини-альбом итальянского автора исполнителя Марко Менгони, выпущенный в феврале 2010 года в самый разгар фестиваля Сан-Ремо 2010. Альбом получил платиновую награду на Wind Music Awards 2010 и попал в шестерку самых продаваемых альбомов в Италии в 2010.

Об альбоме 
Несмотря на то, что официально альбом был выпущен 19 февраля 2010 года, в музыкальном интернет-магазине iTunes он появился 17 февраля.
Сам Марко Менгони заявил, что диск содержит песни разных стилей: от поп-рока (Credimi ancora) и r'n'b до мелодичных баллад (In un giorno qualunque).

Продюсировали диск Cantieri Musicali (которые раньше также работали с Giorgia и Alex Baroni). В записи также принимал участие оркестр Edodea Ensemble di Edoardo De Angelis .

Список композиций

Re matto tour 

Промотур альбома, названный просто «Re Matto Tour» — это первый подобный тур в карьере Марко Менгони. Он стартовал 3 мая 2010 года в миланском клубе Alcatraz и продлился вплоть до сентября того же года.

Сет-лист 
 Stanco (Deeper Inside)
 Paralyzer
 Dove si vola
 In Viaggio Verso Me
 In Un Giorno Qualunque
 Satisfaction
 Helter Skelter
 Questa Notte
 Lontanissimo da te
 Fino a Ieri/Cosmic Girl
 Psycho Killer
 Insieme a te sto bene
 See Me, Feel Me
 Almeno tu nell’universo
 Tears in Heaven
 Mad World
 Live and Let Die
 Nessuno
 La Guerra
 Credimi ancora

Команда Re matto tour 
Вместе с Марко на протяжении всего тура играют 5 музыкантов:
 Aidan Zammit: клавиши и электроника
 Peter Cornacchia: гитара
 Stefano Calabrese: гитара
 Davide Sollazzi: барабаны
 Giovanni Pallotti: бас

А также:
 Mattia Davide Amico и Davide Colomba: хор
 Antonio Fiore и Bruno Centola: танцы

По окончании тура, 19/10/10, вышел концертный альбом Re Matto Live CD+DVD.

Чарты

Сертификация

Примечания 

Альбомы Марко Менгони